Старый режим:

 Ancien Régime (Старый режим) — название сословной и абсолютной монархии во Франции при королях династий Валуа и Бурбонов, с момента завершения централизации Франции в конце XV века до Великой Французской революции.
 Старый режим — употреблявшееся начиная с Февральской революции 1917 года название монархии в России.